Cupi ima više značenja:
 Cupi, Grosseto
 Cupi, Macerata